La Nebulosa Mariposa puede referirse a una de las siguientes nebulosas:

NGC 2346, nebulosa planetaria en la constelación de Monoceros.
NGC 6302, también llamada Nebulosa del Insecto, en la constelación de Escorpio.
Nebulosa Dumbbell Pequeña o M76, en la constelación de Perseo.
 M2-9, también llamada Nebulosa Alas de Mariposa o Nebulosa de los Chorros Gemelos, en la constelación de Ofiuco.